Silesaurus es un género de dinosauriformes silesáurido que vivió a mediados del período Triásico hace aproximadamente 230 millones de años durante el Ladiniense en lo que es hoy Europa. Se encontraron unos 20 restos fósiles de Silesaurus en la Arcilla Keuper cerca de Opole, en Silesia (Polonia), lo que está en el origen del nombre de la especie. La especie tipo, Silesaurus opolensis, fue descrito por Jerzy Dzik en 2003. Se conoce por unos 20 esqueletos, lo que es uno de los mejor representados de los dinosaurios primitivos y animales relacionados con ellos.

Descripción 
 
 
Silesaurus medía unos 2,3 metros de largo y era un bípedo facultativo. Era de complexión grácil, diseñado para correr. Silesaurus era un herbívoro. Los dientes eran pequeños, cónicos, y dentados. La punta del dentario no tiene dientes, y algunos paleontólogos creen que pudo haber estado cubierto por un pico.

Clasificación 
La mayoría de los científicos piensan que Silesaurus no era un dinosaurio, sino más bien un dinosauriforme. Las características de los dinosaurios de la que carece Silesaurus incluyen una cresta deltopectoral amplia y epífisis en las vértebras cervicales.

Sin embargo Silesaurus, tiene algunas características de dinosaurio, como:
 un saliente breve del ilion (una superficie ósea en el ilion que sirve de punto de sujeción para los músculos de la cola)
 un acetábulo corto
 isquion con un eje delgado
 el fémur con una tuberosidad reducida que limita con el ligamento de la cabeza femoral
 un prominente trocánter menor
 una superposición del proceso ascendente del astrágalo con la tibia
 una superficie cóncava articular proximal de la articulación del extremo distal del peroné en el calcáneo

Como resultado, según las teorías alternativas, Silesaurus ocupa lugar en o cerca de la base de los dinosaurios ornitisquios. Otros científicos proponen una relación basal entre los prosaurópodos y los ornitisquios.

Filogenia 
Después de algunas controversias, esta es la clasificación propuesta por Ezcurra (2006):

Referencias

Enlaces externos 
 Silesaurus en Thescelosaurus!, con Silesaurios

Dinosauromorpha
Archosauromorpha
Silesia
Fósiles del Triásico
Fósiles de Europa